Sirviönsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sirviönsaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Sirviönsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar